Dohna-Carwinden ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Delphicus von Dohna (Christoph Delphicus, Burggraf und Graf von Dohna-Carwinden; 1628–1668), Begründer der schwedischen Linie der Dohna
 Friedrich Ludwig zu Dohna-Carwinden (1697–1749), königlich preußischer Generalfeldmarschall